Dit is een overzicht van de beste junioren schaatsers op de minivierkamp mannen.

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatser junior als hij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Mannen (junioren) minivierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.
        Inclusief puntentotalen die zijn opgemaakt uit vier individuele afstanden verreden in één wedstrijdweekend.

Mannen (junioren) minivierkamp buitenbaan 

N.B. Inclusief puntentotalen die zijn opgemaakt uit vier individuele afstanden verreden in één wedstrijdweekend.

Mannen (junioren) minivierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.
        Inclusief puntentotalen die zijn opgemaakt uit vier individuele afstanden verreden in één wedstrijdweekend.

Schaatslijsten